GCL est un sigle qui peut désigner :
 gestion de la chaîne logistique, un savoir-faire qui vise le bon fonctionnement du système logistique ;
 glutamate-cystéine ligase, une ligase, c'est-à-dire une enzyme qui catalyse la jonction de deux molécules ;
 gestion de configuration logicielle, une discipline du génie logiciel ;
 Grande compagnie du Luxembourg, une société créée en 1846 pour exploiter et réaliser la concession de la ligne du Luxembourg.